Ваље Алто има више значења:

 Ваље Алто (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваље Алто (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваље Алто (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ваље Алто (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику